Stor-Kropptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Kropptjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 677396-139877), sjö i Älvdalens kommun,  (16,7 ha)
Stor-Kropptjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 679527-138488), sjö i Älvdalens kommun,  (5,78 ha)

Se även
Kropptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn